Il singolare del torneo di tennis Coquitlam Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ville Jansson che ha battuto in finale Chris Pridham 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Pridham (finale)
 Joey Rive (quarti di finale)
 Chris Garner (primo turno)
 Ned Caswell (secondo turno)

 Greg Van Emburgh (primo turno)
 Douglas Burke (primo turno)
 Brian Garrow (primo turno)
 Bryan Shelton (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Coquitlam Challenger 1989